

Персоналии 
 Норей Реатеа II — король Камбоджи (1758—1775).
 Норей Реатеа III — король Камбоджи (1779—1796).